Das Amway Classic 1994 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 31. Januar bis 6. Februar 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Auckland